Christopher Cooper je jméno více osobností:

 Chris Cooper (* 1951) – americký herec
 Chris Cooper (sportovec) – hráč amerického fotbalu
 Chris Cooper (komentátor) – britský fotbalový komentátor
 Christopher Cooper (spisovatel) – americký spisovatel
 Coop (kreslíř), skutečným jménem Chris Cooper – americký umělec, kreslíř příběhů spojených s Hot Rod